Хедостров:
 Хедостров (Архангельская область) — остров в Онежской губе Белого моря, к северу от Онежского берега (64°2'16"N 36°46'34"E)
 Хедостров (Карелия) — остров в Белом море перед губой Некаймка, к востоку от Карельского берега (65°18'23"N 34°29'25"E)
 Хедостров (Мурманская область) — остров в Кандалакшском заливе Белого моря, к югу от Кандалакшского берега (66°43'5"N 33°39'13"E)